Juan Carlos de Borbón y Battenberg, i Spanien oftast benämnd Don Juan de Borbón, född 20 juni 1913 i kungliga palatset La Granja de San Ildefonso i Segovia, död 1 april 1993 i Pamplona, var infant av Spanien, greve av Barcelona och den tredje sonen till kung Alfons XIII av Spanien och Victoria Eugenia av Battenberg. 

Juan är far till Juan Carlos I och farfar till Felipe VI.

Biografi
Juan blev pretendent till den spanska tronen 1933 när hans båda äldre bröder Alfons och Jaime avsagt sig sina anspråk.

1947 tillkännagav Francisco Franco att Spanien åter skulle vara en monarki. Franco var dock rädd att Juan var alltför liberal, vilket hade varit ett stort bakslag för falangisterna. Därför utsåg Franco Juans son Juan Carlos först 1969 till sin efterträdare trots att det skulle varit Juan som skulle varit kung om monarkin inte avbrutits. 

Han avsade sig sina rättigheter till den spanska tronen 1977, det vill säga 46 år efter att Spanien blivit republik, åtta år efter att Franco utsett hans son till efterträdare och två år efter att Juan Carlos blivit kung.

Familj
Juan de Bourbon gifte sig 1935 i Rom med Maria de las Mercedes de la Bourbon. Tillsammans fick de fyra barn:
 Maria del Pilar (1936-2020) hertiginna av Badajoz, gift med Luiz Gomez-Acebo y de Estrada (1934-1991) 
 Kung Juan Carlos I (1938-), gift med Sofia av Grekland (1938-)
 Margarita (1939-   ) hertiginna av Soria, gift med don Carlos Zurita y de Delgado (1943-)
 Alfonso (1941–1956); vådaskjuten till döds

Referenser

Externa länkar

Spanska prinsar
Huset Bourbon
Pretendenter till Spaniens tron
Födda 1913
Avlidna 1993
Riddare av Spanska Gyllene skinnets orden
Mottagare av Karl III:s orden
Storkorset med kedja av Karl III:s orden
Mottagare av Isabella den katolskas orden
Storkorset av Isabella den katolskas orden
Mottagare av Spanska Sjöförtjänstorden
Mottagare av Spanska Militärförtjänstorden
Män